Cappa – 11ª lettera dell'alfabeto latino non facente parte di quello italiano
Cappa – cupoletta in muratura posta sui camini per asportare il fumo
Cappa – lungo mantello usato anticamente da cavalieri ed ecclesiastici
Cappa – drappo usato durante la corrida
Cappa – in architettura, spicchio di cupola tra due costoloni
Cappa – nel campo della nautica, stare alla cappa indica la posizione che assume un'imbarcazione in caso di burrasca e cioè: se a vela, andatura di bolina, fiocco a collo, randa lasca e timone bloccato all'orza; se a motore, poppa al vento e motore al minimo in retro
Cappa – elettrodomestico posto nelle cucine sopra il piano cottura che serve a eliminare i vapori e gli odori sprigionati dalla cottura dei cibi e a garantire un ambiente cucina disinquinato
Cappa – apparecchiatura scientifica da laboratorio col fine, a seconda del tipo, di evitare l'esposizione di una persona a fumi nocivi o pericolosi o per il mantenimento in sterilità del materiale al suo interno

Persone 
 Alessandra Cappa – nuotatrice italiana
 Ángel Cappa – allenatore di calcio ed ex calciatore argentino
 Benedetta Cappa – pittrice e scrittrice italiana
 Dino Cappa – bassista e arrangiatore italiano
 Enrico Cappa – calciatore italiano
 Ernesto Cappa – generale italiano
 Francesca Cappa – cestista italiana
 Franco Cappa – aviatore italiano
 Gaetano Cappa – conduttore radiofonico, produttore discografico e regista italiano
 Giulio Cesare Cappa – ingegnere italiano
 Guglielmo Cappa – ingegnere italiano
 Lorenzo Cappa – calciatore italiano
 Paolo Cappa – giornalista e politico italiano
 Pierino Cappa – calciatore italiano
 Raimondo Cappa – velista italiano

Altri progetti